Бренда — жіноче ім'я.
 Бренда — мідно-порфірове родовище у Канаді, провінція Британська Колумбія, за 22 км на півн.-захід від міста Пічленд.
 Бренда () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Рона.